Axel est un nom propre, utilisé comme prénom, nom de famille ou toponyme, devenu également nom commun.

Patronyme 

 Gabriel Axel (1918-2014), réalisateur, acteur, scénariste et producteur danois ;
 Philippe Axel (né en 1968), auteur, compositeur, interprète et essayiste ;
 Richard Axel (né en 1946), médecin américain, lauréat du Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2004.

Prénom 
 Pour le prénom, voir Axel (prénom).

Surnom 

 Axel Rodrigues de Arruda, dit Axel (né en 1970), footballeur brésilien ;
 Axel Léotard, dit Axel (né en 1969), auteur de bande dessinée et romancier.

Toponyme 
 Axel, village néerlandais de la Zélande, commune de Terneuzen.

Personnages de fiction 
 Axel, personnage de la romance éponyme d'Esaias Tegnér (1822).
 Axël, héros du poème dramatique de Villiers de l'Isle-Adam (1890).
 Axel, personnage de la série de jeux vidéo Kingdom Hearts.
 Axel Blaze, du jeu vidéo Inazuma Eleven.
 Axel Foley, personnage principal de la série Le Flic de Beverly Hills.
 Axel Lidenbrock, narrateur du roman Voyage au centre de la Terre de Jules Verne.
 Axelle, personnage du roman éponyme de Pierre Benoit (1928).

Autres 
 Un axel, figure de patinage artistique du nom du patineur norvégien Axel Paulsen (1855-1938).
 Axel, modèle de voitures Citroën.

Notes et références 

Prénom masculin